A sigla FCA pode referir-se a:

 Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, unidade da Universidade Estadual de Campinas
 Fiat Chrysler Automobiles, conglomerado ítalo-estadunidense de montadoras de veículos automotores.
 Ferrovia Centro-Atlântica S.A., empresa ferroviária da VLI
Desambiguações de siglas